Koppány lahkom pomeni:
 madžarskega velikaša Koppányja (*?, † 998)
 madžarskega šprtnika Jánosa Koppányja